Con Oblivion, che significa "oblio", ci si può riferire a:

Intrattenimento 
 Oblivion – attrazione del parco divertimenti Alton Towers
 Oblivion – attrazione del parco divertimenti Gardaland

Cinema 
 Oblivion – film del 1994 diretto da Sam Irvin
 Oblivion – film del 2011 diretto da Heather Robinson
 Oblivion – film del 2013 diretto da Joseph Kosinski

Letteratura 
 L'oblio (Oblivion) – romanzo di Josephine Hart del 1995
 Oblio (Oblivion) – raccolta di David Foster Wallace del 2004
 Oblivion – romanzo di Peter Abrahams del 2005
 Oblivion – raccolta di poesie di Luigi Fontanella del 2008
 Oblivion – incantesimo che cancella la memoria nei libri di Harry Potter
 Oblivion  – romanzo autobiografico testimoniale di Elda Fabbri del 2007.

Musica 
 Oblivion – tango di Astor Piazzolla
 Oblivion – gruppo musicale italiano
 Oblivion – album degli Utopia del 1984
 Oblivion – album degli Orphanage del 1995
 Oblivion – traccia dell'album Tomorrow Hit Today dei Mudhoney del 1998
 Oblivion – traccia dell'album The Id di Macy Gray del 2001
 Oblivion – singolo dei Mastodon del 2009 dall'album Crack the Skye
 Oblivion – EP dei Mastodon del 2009
 Oblivion – singolo di Grimes del 2012 dall'album Visions
 Oblivion – singolo dei Bastille del 2014
 Oblivion – album di T-Pain del 2017

Videogiochi 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion – action RPG del 2006